Philipp Bunsen ist der Name folgender Personen:

* Philipp Christian Bunsen (1729–1790), deutscher Münzmeister
 Philipp Ludwig Bunsen (1760–1809), deutscher Bibliothekar und Schriftsteller